Gornja Trnava est un toponyme qui peut désigner :
Gornja Trnava, un village de Serbie situé dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava ;
Gornja Trnava, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Gornja Trnava, une localité de Serbie située dans la municipalité de Topola, district de Šumadija.